Neustein heißen:

 Neustein (Totes Gebirge), Berg im Toten Gebirge, Steiermark
 Burg Najštejn (deutsch Neustein), ehemalige Burg östlich von Quinau in Tschechien
Siehe auch:
 Neuenstein